Пётр Иванович Кохиус (1759—1821) — русский военачальник, генерал-майор (с 17.12.1799).

Биография 
Родился в 1759 году.

На военной службе с 1766 года.

Служил в войсках стражи. Был окружным генералом Отдельного корпуса Внутренней стражи (3-й округ, командовал также 5-м округом).

Должности:
 с 02.11.1798 по 17.12.1799 — командир Таврического гренадерского полка,
 с 17.12.1799 по 29.01.1800 — шеф Кабардинского мушкетерского полка.

Умер в 1821 году.

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 1463; 15 декабря 1802).
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Примечания

Ссылки 
 КОХИУС Петр Иванович
 Генералитет российской императорской армии и флота

Генерал-майоры (Российская империя)